Vestervang Kirke er navnet på flere danske kirker:

 Vestervang Kirke (Helsingør Kommune) – en kirke i Vestervang Sogn i Helsingør Kommune
 Vestervang Kirke (Viborg) – en kirke i Vestervang Sogn i Viborg Kommune